Pseudopetrakia är ett släkte av svampar. Pseudopetrakia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudopetrakia